

Cinema
Dinosauri (Dinosaur) – film del 2000 diretto da Ralph Zondag ed Eric Leighton

Geografia 
Dinosaur – città della Contea di Moffat, Colorado (Stati Uniti d'America)

Musica 
Dinosaur – album dei Dinosaur Jr. del 1985
Dinosaur – singolo dei King Crimson del 1995, dall'album THRAX
Dinosaur – singolo di Kesha del 2010, dall'album Animal

Videogiochi 
Dinosaur – videogioco del 1990